Alain Boudet peut désigner :
 Alain Boudet (1928-2019), réalisateur de télévision français ;
 Alain Boudet (1950-2021), poète et documentaliste français.